Givry est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre Pierre Givry (1785-1867), hydrographe français ;
 Claude de Longwy de Givry (1481-1561), un cardinal français ;
 Edgar Givry (1953-), comédien français ;
 Jean Gardien Givry (1647-), prédicateur protestant français ;
 Marie-Louise-Charlotte de Pelard de Givry de Fontaines (1660-1730), femme de lettres française.

Toponymes

Givry, village de la commune belge de Bertogne, en Région wallonne, dans la province de Luxembourg.

 Givry, section de la commune belge de Quévy, en Région wallonne, dans la province de Hainaut.

Givry, commune française de Saône-et-Loire
 Givry, également appelée Givry-sur-Aisne, commune française des Ardennes
 Givry, commune française de l'Yonne
 Givry-en-Argonne, commune française de la Marne
 Givry-lès-Loisy, commune française de la Marne
 Givry, ancien nom de la commune de Gevry, commune française du Jura (également connu sous Gevry sur le Doubs)

Vin 
Le givry, une appellation d'origine contrôlée de vin (rouge et blanc) de la côte chalonnaise dont le vignoble est situé dans le village éponyme de Saône-et-Loire.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France